De Noorse voetbalbeker 1993 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1993) was de 88ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 4 mei met de eerste ronde en eindigde op 24 oktober 1993 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door FK Bodø/Glimt dat Strømsgodset in de eindstrijd versloeg en daarmee voor de tweede keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 1993
 1. divisjon 1993
 Noors voetbalelftal in 1993

1993
Noorwegen